HE, He ali he je lahko:

 he (črka) - peta črka v različnih semitskih abecedah
 He (河), starodavno kitajsko ime za Rumeno reko (Huanghe)

Okrajšava 
 Hebej, kitajska provinca
 hebrejščina (koda po ISO 639-1)
 Heinkel Flugzeugwerke (okrajšava v oznaki modela njihovih letal)
 helij (He), kemični element
 Hessen, nemška zvezna dežela
 hidroelektrarna

Priimek 
He (včasih transkribirano tudi Ho) je kitajski priimek, nosilo ga je več znanih ljudi:
 Čeng He (1371–1435), kitajski pomorščak in raziskovalec
 He Long (1896–1969), kitajski general
 He Ying (*1977), kitajska lokostrelka